Fricker est un nom de famille porté notamment par :

 Brenda Fricker (né en 1945), actrice irlandaise ;
 Charles Fricker (1867-1924), personnalité politique suisse ;
 Francis Fricker (1921-2006), coureur cycliste français ;
 Jeanine Fricker  (1925-2004), graphiste française ;
 Peter Racine Fricker (1920-1990), compositeur britannique.

Patronyme allemand